Tony Knowles (político) — governador do estado do Alasca
 Tony Knowles (químico)
 Tony Knowles (jogador de snooker) — jogador inglês de snooker

Desambiguações de antropônimos